Francesco Simoncini – tipografo e autore di caratteri
 Francesco Simoncini – cantautore